Дубовский, Дубовской сельсовет (сельский совет)

Российская Федерация 
 Дубовской сельсовет — в Михайловском районе Амурской области.
 Дубовский сельсовет — в Шпаковском районе Ставропольского края (упразднён в 2020 году).
 Дубовский сельсовет — в Еланском районе Волгоградской области.
 Дубовский сельсовет — в Урюпинском районе Волгоградской области.
 Дубовской сельсовет — в Добринском районе Липецкой области.
 Дубовской сельсовет — в Чаплыгинском районе Липецкой области.

Украина 

Упразднены в 2020 году.

 Дубовский сельский совет — в Жмеринском районе Винницкой области.
 Дубовский сельский совет — в Ковельском районе Волынской области.
 Дубовский сельский совет — в Бердичевском районе Житомирской области.
 Дубовский сельский совет — в Рожнятовском районе Ивано-Франковской области.
 Дубовский сельский совет — в Таращанском районе Винницкой области.
 Дубовский сельский совет — в Окнянском районе Одесской области.
 Дубовский сельский совет — в Горностаевском районе Херсонской области.
 Дубовский сельский совет — в Уманском районе Черкасской области.